Bestseller steht für:

 Bestseller, Anglizismus für Handelsartikel, deren Absatzvolumen überdurchschnittlich hoch ist
 Bestseller (Film), US-amerikanischer Thriller von John Flynn (1987)
 Bestseller (Unternehmen), dänisches Einzelhandelsunternehmen für Kleidung
 Der Bestseller - Millionencoup auf Gran Canaria, deutsch-österreichische Kriminalkomödie von 2001

Siehe auch: